Am Berg ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Am Berg (Velbert), Stadtteil von Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

 Am Berg (Gemeinde Türnitz), Ortsteil von Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Am Berg (Gemeinde Diersbach), Ortsteil von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Am Berg (Gemeinde Frankenmarkt), Ortsteil von Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Am Berg (Gemeinde Lasberg), Gemeindeteil von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Am Berg (Gemeinde Schönau), Gemeindeteil von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Am Berg (Gemeinde St. Georgen), Gemeindeteil von St. Georgen an der Gusen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Am Berg (Gemeinde Weyer), Gemeindeteil von Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Am Berg (Gemeinde Deutsch Goritz), Ortsteil von Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Am Berg (Gemeinde Liezen), Ortsteil von Liezen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Am Berg (Gemeinde Sankt Barbara), Ortsteil von Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Am Berg (Gemeinde Thörl), Gemeindeteil von Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Am Berge 1a (Halberstadt)
 Am Berge 2 (Halberstadt)
 Amberg (Begriffsklärung)